El término La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días , puede referirse a:

 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Albania
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Francia
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Italia
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la Polinesia Francesa
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Polonia
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Portugal
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la República Dominicana
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Serbia
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Tonga